

Mária Leopoldina keresztnevű személyek

 Galánthai herceg Esterházy Mária Leopoldina (1776–1864), Esterházy Antal leánya, Grassalkovich Antal felesége.
 Habsburg–Tiroli Mária Leopoldina főhercegnő (1632–1649), V. Lipót osztrák főherceg leánya, III. Ferdinánd császár második felesége, német-római császárné, magyar királyné.
 Habsburg–Estei Mária Leopoldina főhercegnő (1776–1848), Ferdinánd Károly Antal főherceg leánya, Károly Tivadar pfalzi és bajor választófejedelem felesége.  
 Habsburg–Lotaringiai Mária Leopoldina főhercegnő (1797–1826), brazil császárné, II. Ferenc  német-római császár (I. Ferenc néven osztrák császár) leánya, I. Péter brazil császár felesége.

Jegyzetek